Leningrad – nazwa miasta Petersburg w latach 1926–1991, podstawowe znaczenie słowa

Muzyka 
 „Leningrad” – singel Billy’ego Joela pochodzący z wydanego w 1989 roku albumu Storm Front
 Leningrad – rosyjski zespół muzyczny
 Leningrad Cowboys – fiński zespół muzyczny

Kinematografia 
 Leningrad – brytyjsko-rosyjski telewizyjny miniserial wojenny z 2007 roku
 Leningrad – rosyjsko-brytyjski film dramatyczno-wojenny z 2009 roku

Okręty 
 Leningrad – seria sześciu radzieckich niszczycieli zbudowanych w latach 30. XX wieku
 Leningrad – jeden z dwóch radzieckich śmigłowcowców zbudowanych w ramach projektu 1123

Inne 
 Leningrad – dawna nazwa gdańskiego kina Neptun
 Leningrad – marka telewizorów
 Leningrad – rodzaj budynków budowanych z wielkiej płyty w Polsce w latach 80. XX wieku na obszarach stacjonowania jednostek Północnej Grupy Wojsk 
 (2046) Leningrad – planetoida pasa głównego

Przypisy